Irlanda
Dingle – cittadina nella Contea di Kerry
Baia di Dingle – baia dell'isola d'Irlanda
Penisola di Dingle – penisola dell'isola d'Irlanda

 Filippine
Dingle – municipalità nella Provincia di Iloilo

 Regno Unito 
Dingle – area di Liverpool

 Svezia 
 Dingle – area urbana nel comune di Munkedal, contea di Västra Götaland